stazione di Borgo – stazione ferroviaria sita a Borgo, in Francia
 stazione di Borgo – stazione ferroviaria sita a Borgo, frazione del comune di Montoro, in Italia
 stazione di Catania Borgo – stazione ferroviaria di Catania
 stazione di Borgo – stazione della metropolitana di Catania